Humberto Magliocchetti Barahona (1918 - 1993) fue un militar chileno, que se desempeñó como ministro de Obras Públicas y Transporte durante el último mes de gobierno del presidente Salvador Allende; siendo uno de los nueve militares que integraron el gabinete de la Unidad Popular (UP).  Luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, participó en la Junta Militar de Gobierno, como jefe de gabinete del general de Aviación Gustavo Leigh.

Realizó un curso en Fort Gulick, Zona del Canal de Panamá, en 1953.

Familia 

Fue hijo del descendiente italiano Víctor Magliocchetti y Elvira Barahona. Estuvo casado con casado con Marta Regina Opazo Blachet (hija de Carlos Opazo y Florencia Opazo), con quien tuvo cuatro hijas; Bárbara, Marcia, Fernanda y una más.

Referencias 

Ministros de Estado de Salvador Allende
Militares de Chile
Ministros de Obras Públicas de Chile
Generales de Chile